Ба́ковка — микрорайон города Одинцово Московской области России. До 1965 года дачный посёлок в Одинцовском районе). В микрорайоне расположена железнодорожная платформа Баковка.

Топоним 

Первоначальное официальное название посёлка — 20-я верста, заимствовано от названия железнодорожной станции у деревни Мамоново и просуществовало до второй половины 20-х годов XX века (предположительно — до 1926 года). Но помимо заимствованного наименования сложилось и другое, почёрпнутое из собственной истории дачного посёлка.

История 
На рубеже XIX—XX веков крестьяне деревни Мамоново стали валить лес вдоль небольшой лесной речной системы — притока реки Сетуни, тянущейся к югу от поселения и питающую пруды имений Думновых и Самариных.

Нестроевой лес, который в основном рос вдоль русла реки, свозили к местам распиловки и заготовки лыка для рогожи. Такого рода обработку древесины тогда называли бако́вкой, а пустоши вдоль речки, где осуществляли баковку, лесорубы называли баковками по номерам (баковка первая, баковка вторая и т. д.)

Есть и несколько иная версия происхождения название. Местный краевед Виктор Владимирович Наумов полагал, что речка, вдоль которой валили лес, до этого называлась Баковкой, что могло произойти из-за исторически регулярной заготовки лыка для изготовления рогожи, то есть баковки.

Поскольку уже с конца XIX века в европейской части России начинается бум дачного строительства, расчищенные пустоши продаются крестьянами под дачные участки, и на месте бывших баковок вскоре строятся дачные поселения, которое новосёлы, вслед за крестьянами-лесорубами, стали называть Баковками, но теперь это уже название места. Впоследствии дачные поселения смыкаются в одно целое, которое называют Баковкой уже без номера, однако до конца XX века оставались ещё дачи с почтовыми адресами Баковка-1 и Баковка-2.

В 1965 году при расширении города Одинцово дачный посёлок Баковка вошёл в его состав.

Известные уроженцы и жители 
 Будённый, Семён Михайлович — советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза.
 Костаки, Георгий Дионисович - крупнейший коллекционер русского авангарда советского периода.
 Кобзон, Иосиф Давыдович — эстрадный певец, российский политический и общественный деятель.
 Янукович, Виктор Фёдорович — бывший президент Украины.
 Лопухин, Юрий Михайлович — академик.
 Юдашкин, Валентин Абрамович — художник-модельер.

См. также 
 Баковский исправительно-трудовой лагерь

Примечания

Литература 
 Одинцовская земля. — М.: Энциклопедия российских деревень, 1994.

Источники 
 
 Кустарные ремесленные промыслы

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Одинцова
Населённые пункты, вошедшие в состав Одинцова